Prozesssteuerung ist die ursprüngliche Bezeichnung für:

 Scientific Management, Frederic Taylor bezeichnete sein System selbst so, bis er sich dem anders lautenden, allgemeinen Sprachgebrauch anschließen musste
 das regulierende Eingreifen in das Pflanzenwachstum, siehe Wachstumsregulator

Prozesssteuerung steht für:

 das regelnde, operative Betreiben maschineller Prozesse, siehe Steuerungstechnik
 das Führen einer verfahrenstechnischen Anlage durch das Prozessleitsystem
 das Management von Geschäftsprozessen in Unternehmen, siehe Prozessmanagement

Siehe auch:

 Fertigungssteuerung
 Leittechnik
 Produktionsplanung und -steuerung, Produktionsplanung